Бори́с Абра́мович Ге́льфанд (; ; род. 24 июня 1968, Минск, Белорусская ССР, СССР) — израильский, ранее советский и белорусский шахматист, гроссмейстер (1989). Претендент на звание чемпиона мира по шахматам (2012).

Биография 
Борис Гельфанд родился в Минске 24 июня 1968 года. Его родители, Абрам Айзикович Гельфанд (1935, Смиловичи — 2009, Миннеаполис) и Нэлла Моисеевна, были инженерами. Когда Борису было 4 года, родители купили ему книгу «Путешествие в шахматное королевство» Ю. Авербаха и М. Бейлина, которую Борис прочёл за несколько месяцев. Занимался шахматами в кружках Эдуарда Зелькинда (с шести лет), Тамары Головей (с 1979) и Альберта Капенгута (с 1980). В 1980—1983 посещал двухнедельные сессии Школы Петросяна, где общался с экс-чемпионом мира Т. В. Петросяном.
Помню, Петросян сказал мне, чтобы я не делал ни одного хода, не имея идеи: «Даже играя в блиц — всегда думай!» Эта мысль сыграла огромную роль для дальнейшего формирования моего образа игры…

Борис Гельфанд считает себя воспитанником минской шахматной школы (пошла от Исаака Болеславского через Альберта Капенгута).

С 1998 года живёт в Израиле (Ришон-ле-Цион). Жена — Майя Гельфанд, дочь Авиталь, сын Авнер.

Шахматные достижения 
В 1984—1985 побеждал в чемпионате Белоруссии среди взрослых. В 17 лет стал чемпионом СССР среди юношей. В 1988 году поделил 1-2 места в чемпионате мира среди юношей, но титул достался Жоэлю Лотье. В 1989 вошёл в десятку сильнейших шахматистов мира (рейтинг 2673).

Победитель Кубка мира 2009 года, который проходил в Ханты-Мансийске.

Участвовал в девяти олимпиадах — XXIX (1990) в Нови-Сад за сборную СССР, XXXI (1994) в Москве, XXXII (1996) в Ереване за сборную Белоруссии, XXXIV—XXXIX (2000—2010) за сборную Израиля.

Член символического клуба победителей чемпионов мира Михаила Чигорина с 20 мая 2012 года.

Борьба за звание чемпиона мира 

С 1990 Гельфанд является постоянным участником сражений за звание чемпиона мира. Он дошёл до четвертьфинала претендентского турнира в 1993 и полуфинала — в 1996. Гельфанд участвовал и в чемпионатах мира по нокаут-системе в 1998—2004 (лучший результат — полуфиналист в 1997).

К концу 2010 года наиболее успешным в карьере Гельфанда было выступление на чемпионате мира в Мексике в сентябре 2007 г. В отборочных матчах он победил Рустама Касымджанова и Гату Камского, а на самом чемпионате набрал 8 очков из 14 (+3 =10 −1), пропустив вперед Виши Ананда и уступив Владимиру Крамнику по итогам тай-бреков, но оставив позади Петера Леко, Левона Ароняна, Александра Морозевича, Александра Грищука и Петра Свидлера.

В 2011 году участвовал в матчах претендентов на звание чемпиона мира по шахматам, которые проходили в Казани с 3 по 27 мая. В четвертьфинале Борис Гельфанд обыграл Шахрияра Мамедьярова (Азербайджан), в полуфинале — Гату Камского (США). В финале Борис Гельфанд играл с Александром Грищуком (Россия). После 5 ничьих Гельфанд одержал победу белыми в последней партии, завоевав таким образом право на матч за звание чемпиона мира по шахматам с Вишванатаном Анандом (Индия) в 2012 году.

Таблица результатов 

 1-4-e место вместе с Алексеем Выжманавиным, Ильёй Смириным, Константином Лернером в 1987 году [URS-ch отбор, 7 из 11]
 1-е место в Арнеме в 1987 году [EU-ch U20, 11½ из 13, +11=1-1]
 1-3-е место вместе с Борисом Гулько, Эриком Лоброном в Амстердаме в 1988 году [OHRA-B, 6½ из 9]
 1-4-е место вместе с Василием Иванчуком, Григорием Серпером, Жоэлем Лотье в Аделаиде в 1988 году [Wch U20, 9 из 13, +7=4-2]
 2-e место в Клайпеде в 1988 году [URS-ch FL56, 10½ из 16, +6=9-1, 9-я категория, круговой турнир]
 1-2-е место вместе с Алексеем Дреевым в Арнеме в 1988 году [EU-ch U20, 10½ из 13, +10 =1 −2]
 Вена (1996, 1-2-е место вместе с Анатолием Карповым, (+2 =7 −0))

Изменения рейтинга

Награды 
 Орден Дружбы (4 июня 2014 года, Россия) — за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества с Российской Федерацией, развитие экономических, научных и культурных связей.

Книги 
Иностранные издания:
 My most memorable games. Edition Olms, Zürich 2005. ISBN 3-283-00453-6
 Positional Decision Making in Chess, Quality Chess, 2015. ISBN 978-1784830069
 Dynamic Decision Making in Chess, Quality Chess, 2016. ISBN 978-1784830137
 «How to Feed a Champion?» by Maya Gelfand
 
Издания на русском языке:

 Принятие позиционных решений в шахматах, "с неоценимой помощью Якоба Огарда", Издательство: Федерация шахмат России, Москва, 2016. — 344 стр. ISBN 978-5-9908920-9-5
 Принятие позиционных решений в шахматах, "с неоценимой помощью Якоба Огарда", Издательство: Федерация шахмат России, Москва, 2018. — 344 стр., 2-е издание, стереотипное. ISBN 978-5-907077-00-3  
 Принятие динамических решений в шахматах, "с неоценимой помощью Якоба Огарда", Издательство: Федерация шахмат России, Москва, 2018. — 336 стр. ISBN 978-5-6040218-5-9
 Принятие технических решений в шахматах, "с неоценимой помощью Якоба Огарда", Издательство: Федерация шахмат России, Москва, 2022. — 368 стр. ISBN 978-5-907077-42-3
 Принятие решений в тяжелофигурных окончаниях, "с неоценимой помощью Якоба Огарда", Издательство: Федерация шахмат России, Москва, 2022. — 368 стр. ISBN 978-5-907077-47-8
 Мой шахматный двадцатый век, Издательство: Федерация шахмат России, Москва, 2023. — 288 стр. ISBN 978-5-907077-63-8

Примечания

Литература 
 
 Воронков С. Поиск новых идей (беседа с Б. Гельфандом). // Шахматы в СССР. — 1990. — № 3. — С. 5—7.

Ссылки 

 
 
 

Шахматисты СССР
Шахматисты Белоруссии
Шахматисты Израиля
Русские эмигранты четвёртой волны в Израиле
Обладатели Кубка мира по шахматам
Мастера спорта СССР